Манкс може бити:

 Манкс (језик) (Мански језик)
 Манкс (народ) (Манкси)
 Манкс (мачка) (Манска мачка)